Arkhànguelskoie (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Arkhànguelskoie (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Arkhànguelskoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Arkhànguelskoie (Vérkhniaia Plàvitsa), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Arkhànguelskoie (Pliassovatka), localitat de la província de Vorónej, a Rússia